Kjølbro ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Fridrik Kjølbro (* 1967), dänischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Karin Kjølbro (* 1944), färöische Politikerin